Cratere Babakin (Luna) – cratere lunare
 Cratere Babakin (Marte) – cratere su Marte